Лю́сый — фамилия.

Известные носители